Los viajes del tesoro de la dinastía Ming fueron las siete expediciones marítimas de la Flota de Tesoro de Ming, China entre 1405 y 1433. El emperador Yongle inició la construcción de la flota del tesoro en 1403. El gran proyecto dio como resultado siete viajes oceánicos de largo alcance a los territorios costeros y las islas en y alrededor del Mar de China Meridional, el Océano Índico y más allá. El almirante Zheng He fue comisionado para comandar la Flota del Tesoro para las expediciones. Seis de los viajes ocurrieron durante el reinado de Yongle (a.C. 1402-1424), mientras que el séptimo viaje ocurrió bajo el reinado de Xuande (a.C. 1425-1435). Los primeros tres viajes alcanzaron Calicut en la costa sudoeste de la India, mientras que el cuarto viaje fue tan lejos como Hormuz en el Golfo Pérsico. Posteriormente, la flota hizo viajes más lejanos a la Península arábiga y África Oriental.

Dinastía Ming
Historia económica de China